Il singolare del torneo di tennis ATP Rio de Janeiro 1990, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitore Luiz Mattar che ha battuto in finale Andrew Sznajder 6-4, 6-4.

Teste di serie

 Luiz Mattar (campione)
 Andrew Sznajder (finale)
 Cássio Motta (secondo turno)
 Eduardo Bengoechea (primo turno)

 Martin Laurendeau (quarti di finale)
 Martin Wostenholme (semifinali)
 Brad Pearce (secondo turno)
 Horacio de la Peña (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

ATP Tour 1990
ATP Rio de Janeiro 1990